Batesville Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Batesville Historic District (Batesville, Mississippi), NRHP-ID: 03000686
 Batesville Historic District (Batesville, Virginia), NRHP-ID: 99001500